Glubb ist der Familienname folgender Personen:

 John Bagot Glubb (Glubb Pascha, 1897–1986), britischer Offizier, Militärstratege und Nahostexperte
 Faris Glubb (1939–2004), britischer Historiker, siehe Faris Yahya

Glubb steht für:
 Glubb, Spitzname für den Fußballverein 1. FC Nürnberg

Siehe auch:
 Gerhard Glup (1920–2006), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Klub
 Klupp